Тика может означать:

 Тика или Тыка — река в России, протекает в Пермском крае.
  — город в Кении.
 Тика — река в Кении, приток Таны.
 Тика́ () — община в уезде Синман, провинция Хазянг, Вьетнам.
 Тика, Фудзито — японская сэйю.
 Тика — небольшой круглый значок, который ставится в Индии на лбу между бровей краской или разными мазями; нанесение тики являлось торжественным актом, сопровождающим значительные события в жизни человека.